Георги Станчев може да се отнася за:

 Георги Станчев (певец) – български певец и композитор
 Георги Станчев (футболист) – български футболист